Das Wort Maracanã bezeichnet:

 Maracanã, Fußballstadion in Rio de Janeiro
 Maracanã (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Maracanã (Pará), Munizip im brasilianischen Bundesstaat Pará

Siehe auch:
 Marakana